Кардиналы, возведённые Папой римским Бенедиктом XII — 7 прелатов и клириков были возведены в сан кардинала на двух Консисториях за семь с половиной лет понтификата Бенедикта XII.

Самой крупной консисторий была Консистория от 18 декабря 1338 года, на которой было возведено шесть кардиналов.

Консистория от 18 декабря 1338 года 
 Гоццио Баталья, титулярный латинский патриарх Константинопольский (Авиньонское папство);
 Бертран де Дё, архиепископ Амбрёна (Франция);
 Пьер Роже, O.S.B., архиепископ Руана (Франция);
 Гийом Кур, O.Cist., епископ Альби (Франция);
 Бернард д’Альби, епископ Родеза (Франция);
 Раймон де Монфор, O. de M. (Авиньонское папство).

Консистория от января 1339 года 
 Гийом д’Ар, O.S.B., аббат монастыря Монтольё (Франция).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Бенедиктом XII;
 Кардиналы возведённые папой римским Бенедиктом XII;
 Консистория 1338 года.

Бенедикт XII

Бенедикт XII